Михаил Борисович Миндлин: Миндлин, Михаил Борисович (1909—1998) — общественный деятель, активист общества «Мемориал».
 Миндлин, Михаил Борисович (род. 1956) — советский и российский искусствовед.